Gouy ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Gouy (Aisne) (auch Gouy-en-Arrouaise), Gemeinde im französischen Département Aisne
 Gouy (Seine-Maritime), Gemeinde im französischen Département Seine-Maritime

Mit Namenszusatz:
 Gouy-en-Artois, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Gouy-en-Ternois, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais 
 Gouy-les-Groseillers, Gemeinde im französischen Département Oise
 Gouy-Saint-André, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Gouy-Servins, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Gouy-sous-Bellonne, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais

Gouy ist der Name folgenden Ortes in Belgien:
 Gouy-lez-Piéton, Ortsteil der wallonischen Gemeinde Courcelles (Belgien), Provinz Hennegau

Gouy ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Georges Gouy (1854–1926), französischer Physiker

Gouy steht für
 Gouy (Einheit), eine vorgeschlagene Einheit für das elektrokinetische Potential

Siehe auch:
 Gouy-Chapman-Doppelschicht
 Guy
 Gui